Atanasio V di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Atanasio V di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme
 Atanasio V Matar – patriarca cattolico della Chiesa melchita